Кит Вишне́вски (; 25 октября 1981, Портидж) — американский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории. Выступал на профессиональном уровне в период 1998—2013 годов, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, M-1 Global, Shooto, BodogFIGHT, IFL и др.

Биография 
Кит Вишневски родился 25 октября 1981 года в городе Портидж, штат Индиана. До начала бойцовской карьеры работал в компании Ironworkers Local 395, занимающейся производством и монтажом металлоконструкций.

Дебютировал в смешанных единоборствах в апреле 1998 года, свой первый бой проиграл раздельным решением судей. Несмотря на поражение, продолжил участвовать в боях, с попеременным успехом дрался в различных американских промоушенах, в частности завоевал титул чемпиона организации Fearless Freestyle Fighting. В 2003 году отметился победой удушающим приёмом над Эдди Санчесом и одержал победу на турнире M-1 Global в Москве. Благодаря череде удачных выступлений в 2005 году привлёк к себе внимание крупнейшей американской организации Ultimate Fighting Championship и провёл здесь один бой, проиграв единогласным судейским решением соотечественнику Нику Томпсону.

В дальнейшем потерпел несколько поражений подряд, в том числе на турнире Bodog Fight «Сборная США против сборной России» раздельным решением уступил россиянину Эрику Оганову. В период 2008—2011 годов одержал шесть побед подряд и затем вновь подписал контракт с UFC. Однако возвращение в организацию оказалось для него неудачным, все три боя он проиграл, после чего в 2013 году был уволен из промоушена и принял решение завершить карьеру профессионального бойца. Всего имеет в послужном списке 44 боя, из них 28 выиграл, 15 проиграл, в одном случае была зафиксирована ничья.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 28-15-1
| Иван Жоржи
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Teixeira vs. Bader
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Белу-Оризонти, Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 28-14-1
| Крис Клементс
| Раздельное решение
| UFC 145
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Атланта, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 28-13-1
| Джош Нир
| TKO (остановлен врачом)
| UFC Live: Cruz vs. Johnson
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Вашингтон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 28-12-1
| Крис Уилсон
| Единогласное решение
| Hoosier FC 7: Validation
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Валпарейзо, США
|
|-
| Победа
| align=center| 27-12-1
| Ренди Кроуфорд
| KO (удар коленом)
| Cutthroat MMA: Supremacy 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:21
| Хаммонд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 26-12-1
| Тед Уортингтон
| Сдача (скручивание пятки)
| Xtreme Fighting Organization 35
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:56
| Чикаго, США
|
|-
| Победа
| align=center| 25-12-1
| Пит Спратт
| Сдача (удушение сзади)
| Hoosier FC 2: It’s On
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:07
| Хаммонд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 24-12-1
| Тристан Юнкер
| TKO (удары руками)
| War in the Yard
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:12
| Андерсон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 23-12-1
| Джонни Дэвис
| Сдача (удушение сзади)
| C3: Corral Combat Classic 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:00
| Хаммонд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 22-12-1
| Карлу Пратер
| Раздельное решение
| Art of War 3
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Даллас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 22-11-1
| Эрик Оганов
| Раздельное решение
| Bodog Fight: USA vs. Russia
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Ванкувер, Канада
|
|-
| Поражение
| align=center| 22-10-1
| Рори Маркем
| TKO (остановлен секундантом)
| IFL: World Championship Semifinals
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:00
| Портленд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 22-9-1
| Хорхе Масвидаль
| Решение большинства
| BodogFIGHT: To the Brink of War
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, Коста-Рика
|
|-
| Поражение
| align=center| 22-8-1
| Ник Томпсон
| Единогласное решение
| UFC 56: Full Force
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 22-7-1
| Карлу Пратер
| Единогласное решение
| FFC 15: Fiesta Las Vegas
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 21-7-1
| Мусаил Алаудинов
| TKO (удары руками)
| Euphoria: USA vs. Russia
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:04
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 20-7-1
| Синъя Аоки
| Сдача (рычаг локтя)
| Shooto: 1/29 in Korakuen Hall
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:22
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 20-6-1
| Карлу Пратер
| Раздельное решение
| Freestyle Fighting Championships 13
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Билокси, США
|
|-
| Победа
| align=center| 19-6-1
| Деррик Ноубл
| Единогласное решение
| IHC 8: Ethereal
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Хаммонд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 18-6-1
| Стив Бергер
| Единогласное решение
| Combat: Do Fighting Challenge 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сисеро, США
|
|-
| Победа
| align=center| 17-6-1
| Кайл Йенсен
| Сдача (удушение сзади)
| Extreme Challenge 59
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:19
| Медайна, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 16-6-1
| Джейсон Блэк
| Решение судей
| Xtreme Kage Kombat
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Де-Мойн, США
|
|-
| Победа
| align=center| 16-5-1
| Крис Мур
| Сдача (удушение сзади)
| IHC 7: The Crucible
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:59
| Хаммонд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 15-5-1
| Жоржи Сантиагу
| KO (удары руками)
| Absolute Fighting Championships 6
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:14
| Форт-Лодердейл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 14-5-1
| Данила Веселов
| Сдача (гильотина)
| M-1 MFC: Russia vs. the World 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:54
| Москва, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 13-5-1
| Эдди Санчес
| Сдача (удушение)
| TFC 8: Hell Raiser
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Толидо, США
|
|-
| Победа
| align=center| 12-5-1
| Нури Шакир
| Сдача (гильотина)
| USMMA 3: Ring of Fury
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:46
| Бостон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-5-1
| Марко Масера
| TKO (удары руками)
| Battle of New Orleans 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:32
| Метари, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-5-1
| Мэтт Ли
| TKO (удары руками)
| USMMA 2: Ring of Fury
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:19
| Лоуэлл, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 9-5-1
| Джон Ренкен
| Сдача (рычаг колена)
| HOOKnSHOOT: Relentless
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:43
| Эвансвилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-4-1
| Эрик Петтит
| Сдача (удушение сзади)
| SC 1: The Awakening
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Кантон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-4-1
| Джейсон Глэбас
| Сдача (удушение)
| Chicago Challenge 7
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Чикаго, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-4-1
| Дейл Карсон
| Сдача (удушение сзади)
| HOOKnSHOOT: Trial 3
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Телл-Сити, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-4-1
| Сиджей Фернандес
| Сдача (удары руками)
| TFC 1: Fightzone 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 31:30
| Форт-Уэйн, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-3-1
| Энджело Попофски
| Единогласное решение
| HOOKnSHOOT: Millennium
| 
| align=center| 1
| align=center| 15:00
| N/A
|
|-
| Поражение
| align=center| 5-3-1
| Эдриан Серрано
| Сдача (американа)
| HOOKnSHOOT: Texas Heat
| 
| align=center| 1
| align=center| 6:30
| N/A
|
|-
| Победа
| align=center| 5-2-1
| Пэт Хайденрайх
| Сдача (рычаг локтя)
| Night of the Diamonds
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| N/A
|
|-
| Ничья
| align=center| 4-2-1
| Джейсон Глэбас
| Ничья
| Chicago Challenge 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 10:00
| Чикаго, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 4-2
| Шоуни Картер
| KO (бэкфист)
| Indiana Martial Arts Challenge 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:40
| Индиана, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-1
| Джим Роудс
| Сдача (рычаг локтя)
| Chicago Challenge 5
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Чикаго, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-1
| Джош Кейт
| Сдача (треугольник)
| Fearless Freestyle Fighting 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:08
| N/A
|
|-
| Победа
| align=center| 2-1
| Брэндон Бледсо
| Сдача (удушение сзади)
| Fearless Freestyle Fighting 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:07
| N/A
|
|-
| Победа
| align=center| 1-1
| Роберт Хамфриз
| Единогласное решение
| Fearless Freestyle Fighting 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 15:00
| N/A
|
|-
| Поражение
| align=center| 0-1
| Джоуи Гилберт
| Раздельное решение
| JKD: Challenge 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Чикаго, США
|

Примечания

Ссылки 
 
 Кит Вишневски  — страница на сайте UFC

Бойцы смешанных единоборств США